Хенерал Лусио Бланко има више значења:

 Хенерал Лусио Бланко, Ла Мора (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хенерал Лусио Бланко, Лусио Бланко (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Лусио Бланко (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику